Лос Астекас има више значења:

 Лос Астекас (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Астекас (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Астекас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Астекас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику